Пыльцеголо́вник () — род многолетних травянистых растений, включённый в трибу  семейства .

Название 
Научное название рода происходит от  — «голова» и  — «пыльник». Оно было впервые употреблено Луи Клодом Ришаром в 1817 году.

Ботаническое описание 

Представители рода — многолетние травянистые растения, иногда лишённые хлорофилла и микогетеротрофные. Корневище ползучее, цилиндрическое, с мясистыми нитевидными, обычно многочисленными корнями. Листья немногочисленные, расположенные очерёдно на стебле, также в прикорневой розетке, у микогеротрофов недоразвитые.

Цветки собраны на конце стебля в кистевидное соцветие, обычно белого, розового или жёлтого цвета. Чашечка состоит из свободных, почти равных чашелистиков. Венчик из более коротких, чем чашелистики, лепестков, с цельной или неясно двудольчатой губой. Колонка прямая, пыльник прямой. Поллинии без каудикулы. Завязь голая, изогнутая. Рыльце пестика вдавленное.

Плод — прямая коробочка.

Ареал 
Большая часть видов рода распространена в Европе, Северной Африке и Восточной Азии. Некоторые известны Западной Азии и Западной Северной Америки.

Таксономия

Синонимы

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 25 видов
. Некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 

Орхидные
Многолетние травы